Федотовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Вологодская область 
 Федотовское сельское поселение — входит в Вологодский район. Образовано посёлком Федотово.

Татарстан 
 Федотовское сельское поселение — входит в Лениногорский район.